Zdansky ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Zdansky (1893–1978), österreichischer Radiologe
 Otto Zdansky (1894–1988), österreichischer Paläontologe und Paläoanthropologe